Brinkum ist der Name folgender Orte in Niedersachsen:

 Brinkum (Ostfriesland), Gemeinde im Landkreis Leer
 Brinkum (Stuhr), Ortsteil der Gemeinde Stuhr im Landkreis Diepholz